Edde, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Le Village: Edeh – Edde, Les origines du nom pourraient être syriaques ou araméennes et pourraient évoquer : le ‘laurier’ vu le grand nombre de lauriers poussant en ce lieu ; ou bien exprimant la force, la résistance, le défi, la dureté ou encore mentionnées dans la Bible ‘Eddo’ nom propre (Esdras chapitre 8, verset 17) qui se rapporte à la puissance, ou au brouillard ?  Le village de Eddé est à  de Beyrouth, à  au nord de Byblos ; il s’étale sur une longue colline entre deux vallées descendant vers la mer.   Pour quelques-uns, c’était le nom de politiciens c'est-à-dire de ‘bavards’ qui sont nombreux; pour d’autres, c’était le nom de famille de véritables ‘hommes d’État’ c'est-à-dire  de ceux qui savent prévoir l’incident, l’événement avant son déroulement et en présentent des solutions concrètes…  Eddé se prête bien à des centres d’attractions dans beaucoup de secteurs.  Le club sportif et culturel, organise un festival, un diner, des compétitions, des conférences, des sorties etc. Le plus grand complexe touristique à Byblos porte le nom de Eddésands au bord de la mer. Eddé comporte une zone industrielle, une école, un foyer; la prospérité antique, dont témoignent les nombreux vestiges historiques, pourrait être retrouvée.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi
  une page d'homonymie